

Здзеховиці — село в гміні Гожув-Шльонський Олеського повіту Опольського воєводства;
 Здзеховиці — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства.

Див. також 
 Здзеховиці-Перші — село в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства;
 Здзеховиці-Другі — село в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства.